Гаррэдд, Гордон — австралийский астроном и фотограф, первооткрыватель астероидов.
 (5066) Гаррэдд — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.